Азијски рекорди у атлетици у дворани су најбољи резултати азијских атлетичара постигнути на атлетским такмичењима у дворани широм света. Преглед азијских рекорда признатих од ААА (Азијска атлетска асоцијација) постигнутух до 1. фебруара 2016. године. приказан је у следећој табели.

Рекорди

Мушкарци

Жене 

+ = пролаз на дужој дистанци

Види још 
 Азијски рекорди у атлетици на отвореном

Референце

Спољашње везе 
 Азијски атлетски рекорди на сајту ИААФ
 Азијски рекорди на сајту ААА

Атлетски рекорди
Атлетика у Азији